Slowjanka (; ) ist ein Dorf im Osten der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit etwa 2300 Einwohnern (2001).

Geographie 
Slowjanka ist das administrative Zentrum einer Landratsgemeinde im Rajon Meschowa am Ufer des Byk (ukrainisch ), einem 108 Kilometer langen, linken Nebenfluss der Samara. Das Dorf liegt an der Fernstraße M 04 und der Territorialstraße T–04–28 etwa 150 km östlich vom Oblastzentrum Dnipro und 18 km nördlich vom Rajonzentrum Meschowa.

Zur Landratsgemeinde gehören noch die Dörfer Nataliwka () mit etwa 110 Einwohnern 
und Androniwka ( ) mit etwa 240 Einwohnern.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Meschowa